Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї, який проходив того самого тижня.

Софія Арвідссон виграла титул, у фіналі перемігши Марту Домаховську з рахунком 6–2, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Cellular South Cup, одиночний розряд
2006